Loewe - azienda tedesca di elettronica
Loewe - azienda spagnola di moda
 Johann Carl Gottfried Loewe - compositore, direttore d'orchestra e baritono tedesco

Pagine correlate 
Löwe